Lisa Cuddy – fikcyjna postać, bohaterka dramatu medycznego stacji FOX Dr House, grana przez Lisę Edelstein.

Historia 
Cuddy urodziła się w 1967 lub 1968 roku. Jej matką jest Arlene Cuddy, z którą Lisa ma trudne relacje, natomiast jej ojciec nie żyje. Ma jedną siostrę – Julię. Pochodzi z rodziny żydowskiej, lecz jest niepraktykująca. Jej pradziadek – Ernest T. Cuddy – lekarz, napisał książkę medyczną "Wstęp do zespołu ostrego brzucha" (egzemplarz pierwszego wydania tej książki House podarował Cuddy z okazji zaręczyn). W młodości nie była trudnym dzieckiem, choć raz przespała się z najlepszym przyjacielem swojego ojca. Od 12. roku życia pragnęła zostać lekarzem.

W 1987 roku wyszła za mąż w New Jersey i rozwiodła się 6 dni później. Ukończyła studia na Uniwersytecie w Michigan, jednak nie wiadomo gdzie ukończyła szkołę medyczną. Wiadomo natomiast, że była druga na swoim roku i była z tego niezadowolona.

Charakterystyka 
Cuddy jest dziekanem wydziału medycyny szpitala Princeton-Plainsboro Teaching Hospital w New Jersey, a także szefową Gregory'ego House'a. Została pierwszą kobietą i drugą najmłodszą osobą na takim stanowisku (miała wówczas 32 lata). Jest samotna, błyskotliwa, inteligentna, ma cięte poczucie humoru. Jako jedna z niewielu świetnie dogaduje się z House'em – jest dla niego godnym partnerem do słownych utarczek. Udaje jej się tym zamaskować uczucia, jakie do niego żywi. Jej specjalność to endokrynologia.

Pod koniec drugiego sezonu Cuddy chciała zajść w ciążę za pomocą sztucznego zapłodnienia. W sezonie piątym zaadoptowała dziecko zmarłej pacjentki House'a – dziewczynkę o imieniu Rachel. 

Pod koniec piątego sezonu House miał halucynacje o charakterze erotycznym, w których widział Cuddy. Ich upublicznienie i skandal tym spowodowany, wpłynął na rozpoczęcie leczenia odwykowego House'a od Vicodinu. 

W sezonie szóstym Lisa wiąże się z Lucasem (detektywem wynajętym przez House'a). Greg próbuje zniszczyć ten związek, jednak po nieudanej próbie wycofuje się. Cuddy razem z nowym chłopakiem chcą kupić mieszkanie, które jednak zostało podkupione przez Wilsona za namową House'a. W ostatnim odcinku tego sezonu, po dramatycznej akcji ratunkowej House jest bliski załamania i sięga znów po Vicodin. Powstrzymuje go pojawienie się Cuddy, która ujawnia swoje od dawna tłumione uczucie do niego. Od tej chwili próbują być razem.

W siódmym sezonie Cuddy kontynuuje swój związek z Housem, a po jakimś czasie oddaje mu pod opiekę swoją córkę – Rachel. Jednak kiedy dowiaduje się o tym, że może być poważnie chora, zauważa, że House dziwnie się zachowuje. W końcu orientuje się, że wziął Vicodin. Z tego powodu zrywa z nim, co powoduje, że Greg na stałe wraca do nałogu. W finale sezonu House wjeżdża samochodem w dom Cuddy, wskutek czego przerażona Lisa składa wymówienie z pracy i znika z serialu.

Bibliografia 
 

Cuddy, Lisa
Fikcyjni lekarze